Ulrich von Sax (prima menzione 1204 - 1220) - abate svizzero
Ulrich von Sax-Hohensax (1462 circa - 1538) - condottiero svizzero